Alaska-Klasse bezeichnet:

 Alaska-Klasse (1944), Klasse von Kreuzern der US Navy
 Alaska-Klasse (2019), Fährschiffsklasse des Alaska Marine Highway Systems